Алья́нико () — сорт чёрного винограда, используемый для производства красных вин.

География 
Относится к эколого-географической группе западноевропейских сортов винограда. Попытки отождествить его с сортами винограда, упоминаемыми древнеримскими авторами, спекулятивны. Выращивают его в основном в южной Италии, в регионах Кампания, Базиликата и Апулия.

Основные характеристики 
Сила роста лозы сильная. Лист средний, пятилопастный.  У листьев густое опушение на нижней поверхности. Гроздь средняя вытянутая. Ягоды средней и мелкой величины, округлые, голубоватые. Урожайность этого сорта винограда сильно зависит от условий, но, как правило, не высока. Относится к сортам позднего периода созревания. Сорт устойчив к засухе.

Применение 
Сорт является основой  для создания  вин: сухих, столовых. Самое известное вино из данного сорта — Таурази. Сорт даёт вина насыщенного, глубокого красного цвета.

Синонимы 
Носит также следующие названия: Aglianichella, Aglianico del Taburno, Aglianico di Taurasi, Aglianico del Vulture, Aglianico Femminile, Aglianico Mascolino, Aglianico Nero, Aglianico Tringarulo, Aglianico Zerpoluso, Aglianicuccia, Agliano, Agnanico, Agnanico di Castellaneta, Cascavoglia, Cerasole, Ellanico, Ellenico, Fresella, Gagliano, Ghiandara, Ghianna, Ghiannara, Glianica, Gnanico, Olivella di San Cosmo, Ruopolo, Sprierna, Tringarulo, Uva dei Cani, Uva di Castellaneta.

Ссылки 
 http://vinograd.info/sorta/vinnye/alyaniko.html